Noč je lahko: 

 noč - časovna perioda
 Noč - priimek več znanih ljudi
 Noč - 92. sura v Koranu
 Noč kadr - 97 sura v Koranu
 Noč - roman Elia Wiesla
 Noč - slovenska black metal glasbena skupina
 Mati noč, roman Kurta Vonneguta